Windpark Schwarzenberg-Weißenberg steht für folgende Windparkprojekte im Landkreis Marburg-Biedenkopf:

 Windpark Schwarzenberg, auf dem Gebiet von Breidenbach und Biedenkopf
 Windpark Weißenberg, auf dem Gebiet von Dautphetal und Biedenkopf